Ла-Рош-Гвіо́н, Ла-Рош-Ґвіон, Ла-Рош-Ґюїон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Валь-д'Уаз. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 60 км на північний захід від Парижа, 32 км на захід від Сержі.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 191 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 416,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету Ла-Рош-Гвіон 
 Офіційний сайт замку Ла-Рош-Гвіон 
 [ Розташування муніципалітету Ла-Рош-Гвіон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Валь-д'Уаз

Примітки 

Муніципалітети департаменту Валь-д'Уаз